Fischerauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Fischerauer (1943–2017), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Florian Fischerauer (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Gerhard Fischerauer (* 1963), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Herbert Fischerauer (* 1966), österreichischer Sänger, Schauspieler und Kulturmanager